Az 1990-es Australian Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Mary Joe Fernández előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Gabriela Sabatini (Harmadik kör)
  Zina Garrison (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Elődöntős)
  Jana Novotná (Harmadik kör)
  Mary Joe Fernández (Döntős)
  Hana Mandlíková (Harmadik kör)
  Helen Kelesi (Harmadik kör)

  Katerina Maleeva (Negyeddöntős)
  Natalia Zvereva (Második kör)
  Pam Shriver (Harmadik kör)
  Larisa Savchenko-Neiland (Első kör)
  Raffaella Reggi (Negyedik kör)
  Rosalyn Fairbank (Harmadik kör)
  Gigi Fernández (Negyedik kör)
  Barbara Paulus (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1